

Patronymes 

 Edward F. Cline (1892-1961), réalisateur, scénariste, acteur et producteur américain ;
 Eric H. Cline, (né en 1960), archélogue américain
 Ernest Cline (né en 1972), écrivain américain de science-fiction ;
 Hernán Cline (né en 1975), coureur cycliste uruguayen ;
 Monroe Cline (née en 1997), actrice américaine ;
 Nels Cline (né en 1956), musicien américain ;
 Patsy Cline (1932-1963), chanteuse américaine de musique country.
 Tyrone Cline (né en 1939), joueur de baseball américain.

Science

Biologie 
 Cline : terme de systématique désignant une lente divergence évolutive dans une population zoologique ou botanique.

Hydrologie 
Le suffixe « -cline » (du grec ancien , klínein, « pencher », « incliner ») est utilisé en hydrologie pour désigner une couche comparativement mince où les propriétés de l'eau varient sur une courte distance.

 Chimiocline : composition chimique ;
 Halocline : salinité ;
 Pycnocline : densité ;
 Thermocline : température.

Informatique 
Une Cline ou (C:line) est un des éléments constitutifs de la pratique du piratage par cardsharing.
Une Cline est une ligne cccam, c'est-à-dire qu'elle contient les informations permettant aux utilisateurs de communiquer avec un serveur cccam.

La ligne se présente comme suit :
 C: nomduserveur-portutilisé-login-motdepasse
Exemple :
 C: digital.dyndns.org 12000 Stephane1 Stéphane2

Il existe différents types de lignes selon les protocoles utilisés.

Exemples :
 dline : protocole Gbox
 nline : protocole Newcamd
 Cws.line : protocole MgCamd
 Partage de carte locales ou virtuelles : fline

Entreprise 
Cline est une plateforme développée par Cline Research et qui a pour objectif d'améliorer le recrutement des patients dans la recherche clinique.

Voir aussi 
 Clinal

Homonymie de patronyme